Свои стены — перший реліз творчого об'єднання Trilogy Soldiers. Та третій альбом гурту «Інквізиція», випущений 2009 року за участі московського репера Nekby.
Альбом містить 15 композицій.

Трекліст

 Далеко Зашли при уч. DJ Navvy
 Без Змін при уч. МС 1.8
 Раз На Раз
 Иной Мир (DenN)
 Выпады при уч. Бьяча
 Пока Жив Мир
 Пам’ять (Інквізитор)
 Свои Стены при уч. MC 1.8
 Кому и Зачем
 Сбой (Nekby)
 Человек Непредсказуем
 Смертельно Больны при уч. LiRa
 Слова Значимы
 Внутри
 Аутро

Посилання 

 Альбоми гурту

Інквізиція (реп-гурт)